ZLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Gouera (Mauritania)